Еміль Нольде — німецько-данський живописець і гравер.
 Нольде (Нідерланди) — село в Нідерландах, община Де-Волден, провінція Дренте.
 5698 Нольде — астероїд головного поясу.